Владимир Дроздов:
 Дроздов, Владимир Александрович (1905—1965) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Дроздов, Владимир Васильевич (1910—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Дроздов, Владимир Николаевич (1882—1960) — американский пианист и композитор русского происхождения.